

Ожидаемые события 
 11 мая — частное солнечное затмение.
 8 сентября — выравнивание крупных планет.
 4 ноября — частное солнечное затмение.

Без точных дат 
 Ожидается ввод в эксплуатацию Международного экспериментального термоядерного реактора (при условии успешных экспериментов).

См. также

Примечания